Muzyka polska na Żuławach – festiwal muzyki klasycznej, odbywający się latem, w miejscowościach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz województwa pomorskiego. Organizatorem i pomysłodawcą festiwalu jest Elbląska Orkiestra Kameralna.

O Festiwalu 
Festiwal powstał w 2014 roku z inicjatywy Dyrektor Naczelnej Elbląskiej Orkiestry Kameralnej – Bożeny Sielewicz. Ideą przewodnią festiwalu jest prezentacja miejsc związanych z turystycznym szlakiem gotyckich kościołów na Żuławach w dialogu z muzyką klasyczną, w szczególności inspirowaną folklorem. Festiwal odbywa się w drugiej połowie lipca w województwach warmińsko-mazurskim oraz pomorskim. W dotychczasowych edycjach EOK, wraz z gośćmi, koncertowała na terenie miejscowości: Pasłęk, Stegna, Stare Pole, Krzyżanowo, Elbląg, Dzierzgoń, Nowy Dwór Gdański, Pruszcz Gdański, Jantar czy Orneta. W organizację wydarzenia zaangażowane są władze miast i gmin oraz lokalne ośrodki kultury i parafie. Udział we wszystkich koncertach w ramach Festiwalu jest bezpłatny.
Opiekę artystyczną nad koncertami sprawuje maestro Marek Moś.

Edycje Festiwalu

2014 
Pierwsza edycja Festiwalu odbyła się w dniach 17–22 lipca 2014 r. na terenie 6 miejscowości: Pasłęka, Dzierzgonia, Krzyżanowa, Nowego Dworu Gdańskiego, Pruszcza Gdańskiego, Jantaru.
W programie koncertów znalazły się dzieła polskich kompozytorów: Serenada Mieczysława Karłowicza, Pięć melodii ludowych Witolda Lutosławskiego, Orawa Wojciecha Kilara, Suita staropolska Andrzeja Panufnika, Oberek 1 Grażyny Bacewicz, Nokturn op. 27 nr 2 Fryderyka Chopina, Polonez D-dur Henryka Wieniawskiego oraz Melodia Ignacego Paderewskiego.

Gościem specjalnym festiwalu był skrzypek Janusz Wawrowski. Koncert poprowadził maestro Marek Moś.

2015 
II edycja Festiwalu odbyła się w dniach 17–22 lipca 2015 r., i zagościła w sześciu miejscowościach: w Pasłęku w kościele św. Bartłomieja, w Ornecie w kościele św. Jana Chrzciciela, w Elblągu w katedrze św. Mikołaja, w Nowym Stawie w Galerii Żuławskiej oraz w Starym Polu w kościele św. Barbary, w Jantarze w kościele Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła.
Program koncertów obejmował utwory Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki, Mieczysława Karłowicza, Karola Szymanowskiego oraz Tadeusza Bairda.

Zaproszenie do udziału w festiwalu przyjęli Iwona Sobotka (sopran) oraz Szymon Komasa (baryton). Elbląska Orkiestra Kameralna wystąpiła pod batutą maestro Marka Mosia.

2016 
Kolejna edycja Festiwalu odbyła się w dniach 3–17 lipca 2016 r. Pierwszy raz repertuar koncertów wzbogacono o utwory kompozytorów zagranicznych. W programie znalazły się utwory m.in. Antonia Vivaldiego, Mikołaja Góreckiego, Andrzeja Panufnika, Wolfganga Amadeusza Mozarta, Leo Weinera. Koncerty odbyły się na terenie 4 miejscowości: Pasłęka, Stegny, Elbląga, Starego Pola. W Pasłęku wystąpił kwartet Elbląskiej Orkiestry Kameralnej.
Solistami III edycji Festiwalu byli muzycy Elbląskiej Orkiestry Kameralnej: skrzypaczki Paula Preuss i Karolina Nowotczynska oraz wiolonczelistka Maria Wiśniewska. Elbląska Orkiestra Kameralna wystąpiła pod dyrekcją maestro Marka Mosia.

2017 
Podczas IV Edycji festiwalu Elbląska Orkiestra Kameralna wystąpi z grupą Vołosi. Koncerty odbędą się w dniach 22–25 lipca 2017 na terenie czterech miejscowości:
22 lipca 2017 r., sobota, godz. 19.00 – Stare Pole, Kościół pw. św. Barbary
23 lipca 2017 r., niedziela, godz. 19.00 – w Pasłęku w Kościół św. Bartłomieja
24 lipca 2017 r., poniedziałek, godz. 19.00 – w Elblągu w Katedrze pw. św. Mikołaja
25 lipca 2017 r., wtorek, godz. 19.00 – w Stegnie w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

W programie znajdą się m.in. aranżacje utworów Vołosów.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona internetowa Elbląskiej Orkiestry Kameralnej
 Relacja z Festiwalu w Telewizji Malbork
 Materiał filmowy z pierwszej edycji Festiwalu

Festiwale muzyki poważnej w Polsce
Żuławy Wiślane